Heinrich Reinhart ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Reinhart (Glockengießer) († 1629), österreichischer Glockengießer 
 Heinrich Reinhart (Maler, 1829) (1829–1914), österreichischer Maler
 Heinrich Reinhart (Maler, 1844) (1844–1927), Schweizer Maler
 Heinrich Reinhart (Museumsleiter) (1927–2013), österreichischer Mediziner, Schriftsteller und Heimatforscher

Siehe auch:
 Heinrich Reinhardt